Шодерон — топоним в Швейцарии:

 Шодерон — железнодорожная станция в швейцарском городе Лозанне.
 Шодерон — мост в Лозанне.
 Шодерон — площадь в Лозанне.